Benölken ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Benölken (* 1942), deutscher Unternehmensberater und Autor
 Wilhelm Benölken (1889–1965), deutscher Politiker